Saint-Avit puede referirse a: 

 Saint-Avit, comuna francesa situada en Charente.
 Saint-Avit, comuna francesa situada en Drôme.
 Saint-Avit, comuna francesa situada en Landas.
 Saint-Avit, comuna francesa situada en Loir y Cher.
 Saint-Avit, comuna francesa situada en Lot y Garona.
 Saint-Avit, comuna francesa situada en Puy-de-Dôme.
 Saint-Avit, comuna francesa situada en Tarn.